Egy komisz kölök naplója; Metta V. Victor regénye
Egy komisz kölyök naplója; rajzfilmsorozat